Leiten bezeichnet:

 Führung einer Gruppe oder Institution, siehe Führung (Sozialwissenschaften) und Menschenführung
 Transport von Energie oder Teilchen, siehe Leiter (Physik)

Leiten heißen folgende geographischen Objekte:
 ein Flurname bayrisch und österreichisch für Hang, Abhang, siehe Leite (Hang)

 Leiten (Albaching), Ortsteil der Gemeinde Albaching, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Leiten (Auerbach in der Oberpfalz), Ortsteil der Stadt Auerbach in der Oberpfalz, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Leiten (Bergen), Ortsteil der Gemeinde Bergen, Landkreis Traunstein, Bayern
 Leiten (Dachau), Berg (auch „Leitenberg“ mit gleichnamigem KZ-Friedhof) in der Stadt Dachau, Landkreis Dachau, Bayern
 Leiten (Dietramszell), Ortsteil der Gemeinde Dietramszell, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Leiten (Feldkirchen-Westerham), Ortsteil der Gemeinde Feldkirchen-Westerham, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Leiten (Griesstätt), Ortsteil der Gemeinde Griesstätt, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Leiten (Hausham), Ortsteil der Gemeinde Hausham, Landkreis Miesbach, Bayern
 Leiten (Hettenshausen), Ortsteil der Gemeinde Hettenshausen, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Leiten (Irschenberg), Ortsteil der Gemeinde Irschenberg, Landkreis Miesbach, Bayern
 Leiten (Kirchroth), Ortsteil der Gemeinde Kirchroth, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Leiten (Kreuth), Ortsteil der Gemeinde Kreuth, Landkreis Miesbach, Bayern
 Leiten (Marklkofen), Ortsteil der Gemeinde Marklkofen, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Leiten (Marktl), Ortsteil des Marktes Marktl, Landkreis Altötting, Bayern
 Leiten (Niedertaufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Niedertaufkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Leiten (Prien am Chiemsee), Ortsteil des Marktes Prien am Chiemsee, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Leiten (Rechtmehring), Ortsteil der Gemeinde Rechtmehring, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Leiten (Reut), Ortsteil der Gemeinde Reut, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Leiten (Rott am Inn), Ortsteil der Gemeinde Rott am Inn, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Leiten (Schnaitsee), Ortsteil der Gemeinde Schnaitsee, Landkreis Traunstein, Bayern
 Leiten (Seeon-Seebruck), Ortsteil der Gemeinde Seeon-Seebruck, Landkreis Traunstein, Bayern
 Leiten (Simbach am Inn), Ortsteil der Stadt Simbach am Inn, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Leiten (Stamsried), Ortsteil des Marktes Stamsried, Landkreis Cham, Bayern
 Leiten (Stephanskirchen), Ortsteil der Gemeinde Stephanskirchen, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Leiten (Surberg), Ortsteil der Gemeinde Surberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Leiten (Tacherting), Ortsteil der Gemeinde Tacherting, Landkreis Traunstein, Bayern
 Leiten (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Leiten (Velden), Ortsteil des Marktes Velden, Landkreis Landshut, Bayern
 Leiten (Vogtareuth), Ortsteil der Gemeinde Vogtareuth, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Leiten (Wurmannsquick), Ortsteil des Marktes Wurmannsquick, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

 Leiten (Gemeinde Feldkirchen), Ortschaft von Feldkirchen in Kärnten
 Leiten (Gemeinde Frauenstein), Ortschaft und Katastralgemeinde von Frauenstein, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Leiten (Gemeinde Trattenbach), Ortsteil von Trattenbach, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Leiten (Gemeinde Hirschbach), Ortsteil von Hirschbach im Mühlkreis, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Leiten (Gemeinde Hofkirchen), Ortsteil von Hofkirchen im Mühlkreis, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Leiten (Gemeinde Geiersberg), Ortschaft von Geiersberg, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Leiten (Gemeinde Sarleinsbach), Ortschaft der Marktgemeinde Sarleinsbach, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Leiten (Gemeinde Stroheim), Ortsteil von Stroheim, Bezirk Eferding, Oberösterreich
 Leiten (Gemeinde St. Jakob in Defereggen), Einzelsiedlung der Fraktion Oberrotte in der Gemeinde St. Jakob in Defereggen im Defereggental (Osttirol)
 Leiten (Gemeinde Tiefgraben), Ortsteil von Tiefgraben, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Leiten (Gemeinde Bramberg), Ortschaft von Bramberg am Wildkogel, Bezirk Zell am See, Land Salzburg
 Leiten (Gemeinde Kuchl), Ort bei Kuchl, Bezirk Hallein, Land Salzburg
 Leiten (Gemeinde Werfenweng), Ort bei Werfenweng, Bezirk St. Johann im Pongau, Land Salzburg
 Leiten (Gemeinde Buch-St. Magdalena), Ort in der Gemeinde Buch-St. Magdalena, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Leiten (Gemeinde Puch), Ortsteil der Gemeinde Puch bei Weiz, Bezirk Weiz, Steiermark
 Leiten (Gemeinde Ramsau), Ortsteil der Gemeinde Ramsau am Dachstein, Bezirk Liezen, Steiermark
 Leiten (Gemeinde Sankt Ruprecht), Ortsteil der Gemeinde Sankt Ruprecht an der Raab, Bezirk Weiz, Steiermark
 Leiten (Gemeinde Wenigzell), Ort in der Gemeinde Wenigzell, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark

 Leiten (Gemeinde Obertilliach), Fraktion von Obertilliach, Bezirk Lienz, Tirol

 Liteni, Stadt im Kreis Suceava, Rumänien

Siehe auch:
 Leiter, Leitung
 Leite, Leithen